Teslenko () ist der Familienname folgender Personen:

 Danylo Teslenko (* 1987), ukrainischer E-Sportler
 Jegor Igorewitsch Teslenko (* 2001), russischer Fußballspieler